Savage – jednostka osadnicza w stanie Maryland
 Savage – miasto w stanie Minnesota
 Savage – włoski muzyk
 Savage – zdalnie sterowany model samochodu
 North American A-2 Savage – amerykański bombowiec
 Savage: The Battle for Newerth – gra komputerowa
 Savage – film Stevena Spielberga z 1973 roku
 Savage – album duetu Eurythmics
 Savage – video album duetu Eurythmics